Islas Tres Marías puede referirse a:

Islas Tres Marías, nombre con el que se conocen a las islas Marías, en las costas del estado de Nayarit, en México.
Islas Tres Marías, conjunto de pequeñas islas en la costa del departamento de Ica, en el Perú.